

Sigle 
 Parti ouvrier français  – Partito Operaio Francese, partito politico francese del passato
 Piano dell'offerta formativa  – insieme delle scelte pedagogiche, organizzative e gestionali delle scuole di un determinato territorio
 Position of flexion  – uno stile di allenamento coi pesi usato nel culturismo
Plastic Optical Fiber

Codici 
 POF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipale di Poplar Bluff, Poplar Bluff (Missouri), Stati Uniti
 POF (Phenyl Off Flavors) – tendenza a produzione di note riduttive (+) o meno (-); microbiologia ed enologia